David Grossman (1954-), est un écrivain israélien.
 David Grossman est un producteur et réalisateur américain.
 David Grossmann (1972-), est un footballeur français né à Papeete
 David Grossman est un professeur de droit à Harvard qui aussi aide les plus démunis face aux banques à Boston.